HIFK (celý název: Idrottsföreningen Kamraterna Helsingfors) je profesionální finský hokejový tým. Byl založen v roce 1945.

Češi v týmu

Přehled ligové účasti

Externí odkazy 
 
  Oficiální stránky

Finské kluby ledního hokeje
Kluby ledního hokeje založené v roce 1945
Sportovní kluby v Helsinkách
Lední hokej v Helsinkách